El concepto Ejecución forzosa puede hacer referencia a los siguientes artículos:

 Ejecución forzosa, proceso jurisdiccional destinado a llevar a cabo la ejecución fundada de una sentencia.
Ejecución forzosa, en derecho administrativo es la potestad de la Administración Pública de autotutela que supone el uso directo de su propia coacción para ejecutar sus actos frente a terceros.